13-я бригада может означать:

Артиллерийские бригады
 13-я гаубичная артиллерийская бригада
 13-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада
 13-я минометная бригада

Бригады морской пехоты
 13-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота

Механизированные бригады
 13-я отдельная механизированная бригада
 13-я гвардейская механизированная бригада, формирования 1932 года

Стрелковые бригады
 13-я стрелковая бригада
 13-я отдельная стрелковая бригада (1-го формирования)
 13-я запасная стрелковая бригада, входила летом 1941 года в состав Киевского Особого военного округа.
 13-я отдельная стрелковая бригада войск Внутренней обороны г. Ленинграда
 13-я гвардейская стрелковая бригада, действовала в составе 57-й армии в 1942—1943 гг.

Танковые бригады
 13-я танковая бригада
 13-я лёгкая танковая бригада
 13-я гвардейская танковая бригада

Прочие
 13-я штурмовая инженерно-сапёрная бригада